

Famiglie 
 Czernin – famiglia nobile boema

Persone 
 Hubertus Czernin – giornalista austriaco
 Manfred Czernin – aviatore militare britannico
 Ottokar Czernin – politico boemo e ministro degli esteri dell'Impero austro-ungarico